BYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boundary (Alaska) (Stati Uniti)